Jaren 90 verwijst naar het tiende decennium van een eeuw. Meer specifiek kan het, in de christelijke jaartelling, staan voor:
90-99
190-199
290-299
390-399
490-499
580-589
690-699
790-799
890-899
990-999
1090-1099
1190-1199
1290-1299
1390-1399
1490-1499
1590-1599
1690-1699
1790-1799
1890-1899
1990-1999